Nachbarschaft steht für:

 im allgemeinen Sprachgebrauch die räumliche Nähe, siehe Nachbar
 in der Mathematik ein Element einer uniformen Struktur, siehe Uniformer Raum
 Nachbarschaft (Topologie), ein verallgemeinerter Umgebungsbegriff in der Mathematik
 Nachbarschaft (Graphentheorie), ein Grundbegriff in der Graphentheorie
 Nachbarschaft (Bildverarbeitung), eine kleine Bildregion um einen Bildpunkt
 die kosmische Nachbarschaft der Sonne bzw. einer Galaxie, siehe Sonnenumgebung
 Nachbarschaft (Graubünden), im Freistaat der Drei Bünde die Unterabteilung einer Gerichtsgemeinde
 Nachbarschaft (Norditalien), historisch verwendeter Begriff für eine Gruppe von Menschen

Siehe auch: